Премия «Ника» за лучшую роль второго плана вручалась ежегодно Российской Академией кинематографических искусств с 1988 по 2001 год. На премию выдвигались как актёры, так и актрисы. В 2002 году награда была разделена на две отдельные категории за лучшую мужскую и лучшую женскую роли второго плана.

Список лауреатов и номинантов

1988—1990

1991—2001

См. также 
 Премия «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана
 Премия «Ника» за лучшую женскую роль второго плана

Ссылки 
 Номинанты на премию «Ника» на официальном сайте
 Лауреаты премии «Ника» на официальном сайте

Роль
Награды актёрам